

Editoria 
 Chameleon – rivista di Oxford, a cui collaborò Oscar Wilde, che costituì capo d'accusa nel processo a suo carico

Musica 
 Chamaleon – gruppo musicale britannico
 Chamaleon – gruppo musicale rock statunitense
 Chameleon – traccia dell'album Head Hunters di Herbie Hancock del 1973
 Chameleon – album delle Labelle del 1976
 Chameleon – album di David Bowie del 1979
 Chameleon – album degli Helloween del 1993
 Chameleon – traccia dell'album Asile's World di Elisa del 2000
 Chameleon – traccia dell'album Compression di Billy Sheehan del 2002
 Chameleon – album di Margaret Berger del 2004
 Chameleon – singolo di Michela Pace del 2019
 Chameleon Records – etichetta discografica
 Chameleon – unità audio DSP programmabile

Personaggi immaginari 
 Chameleon – personaggio di Mortal Kombat
 Camaleonte (Chameleon) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Chameleon – uno dei nomi di Reep Daggle, personaggio dei fumetti DC Comics
 Chameleon – personaggio di G.I. Joe

Televisione 
 Chameleon – film TV del 1998 diretto da Stuart Cooper

Altro 
 Chameleon – videogioco
 Chameleon – periodico britannico